Kaljina est un toponyme qui peut désigner :
la Kaljina, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent droit de la Krivaja ;
Kaljina, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie.